Salvador Meden Ayala (f. Asunción, 7 de abril de 2010) fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Febrerista, el 11 de diciembre de 1951 en Buenos Aires, Argentina debido al exilio que fueron sometidos los adherentes de su líder histórico el socialdemócrata, general  y expresidente de la República del Paraguay, Rafael Franco.
 
Falleció el miércoles 7 de abril de 2010, fue velado en el "Salón Memorial"  ubicado sobre la Avda. Mcal. López de  Asunción y sus restos hallaron eterno descanso en el Cementerio de la Recoleta en la capital del país.

Referencias 

Febreristas 
Opositores a la dictadura de Stroessner